Youngstown bezeichnet

Orte in Kanada:
 Youngstown (Alberta)

in den Vereinigten Staaten:
 Youngstown (Arkansas)
 Youngstown (Florida)
 Youngstown (Georgia)
 Youngstown (Illinois)
 Youngstown (Indiana)
 Youngstown (Kalifornien)
 Youngstown (Missouri)
 Youngstown (New York)
 Youngstown (Ohio)
 Youngstown (Pennsylvania)
 Youngstown (West Virginia)
 Youngstown Estates (New York)

Siehe auch:
 Youngtown